Queer as Folk odnosi się do:

 Queer as Folk (1999) – serial brytyjski, którego bohaterami są osoby o orientacji homoseksualnej
 Queer as Folk (2000-2005) – serial amerykański, remake wersji brytyjskiej